Flyttjorna kan syfta på följande platser:

Finland 

 Flyttjorna, Kristinestad, Österbotten, 
 Flyttjorna, Hangö, Nyland,

Se även
Flyttan

Robotskapade Finlandförgreningar